Нуру — многозначимый термин.

Фамилия 
 Нуру, Сара (род. 1989) — немецкая фотомодель амхарского происхождения.

Прочее 
 Нуру (массаж) — японская техника эротического массажа, зародившиеся в городе Кавасаки.